Lasarte bezeichnet:

 eine Stadt in der Provinz Gipuzkoa (Spanien), siehe Lasarte-Oria
 eine Motorsport-Rennstrecke Lasarte-Oria, siehe Circuito Lasarte

Lasarte ist der Familienname folgender Personen:

 Martín Lasarte (* 1961), uruguayischer Fußballspieler und -trainer